Borghigiani – abitanti di Borghi
Borghigiani – abitanti di Borgo (Francia)
Borghigiani – abitanti di Borgo Bonsignore
Borghigiani – abitanti di Borgo Maggiore
Borghigiani – abitanti di Borgo San Lorenzo
Borghigiani – abitanti di Borgo San Martino
Borghigiani – abitanti di Borgo San Siro
Borghigiani – abitanti di Borgo Tossignano
Borghigiani – abitanti di Borgo Veneto
Borghigiani – abitanti di Borgo a Mozzano
Borghigiani – abitanti di Borgorose
Borghigiani – abitanti di Buggiano
Borghigiani – abitanti di Fidenza
Borghigiani – abitanti del rione borgo di Piediluco.